Questa voce fornisce una lista delle Capitali ordinata per la loro altitudine.

La prima città a comparire è La Paz, capitale della Bolivia. Tuttavia lo stato sudamericano possiede due capitali, una costituzionale, Sucre, ed una governativa, La Paz. Se si considerasse la prima come capitale, allora all'interno della lista, la Bolivia verrebbe ad essere superata dall'Ecuador, la cui capitale Quito è posta ad altitudine maggiore rispetto a Sucre.

La seconda lista contiene diversi Stati a riconoscimento limitato.

Lista

Membri e osservatori delle Nazioni Unite

Altri stati (incluse regioni autonome e dipendenze) 

Liste di città
Capitali di stato